Roland Fischnaller ist der Name folgender Personen:

* Roland Fischnaller (Skirennläufer) (* 1975), italienischer Skirennläufer
 Roland Fischnaller (Snowboarder) (* 1980), italienischer Snowboarder